Dit is de wereldranglijst van februari 2004 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 februari 2004.

Mannen 02